Reis de Pàrtia:
 Pacoros I de Pàrtia 42-38 aC (associat) 
 Pacoros II de Pàrtia 79-105 
 Reis d'Armènia:
 Aureli Pacoros vers 135-144
 Pacoros d'Armènia (161-163)
 Altres personatges:
 Pacoros (coper), magnat part